Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Лариса Савченко.

Зіна Гаррісон виграла титул, перемігши у фіналі Савченко з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Мартіна Навратілова (півфінал)
  Наташа Звєрєва (півфінал)
  Зіна Гаррісон (переможниця)
  Лариса Савченко (фінал)
  Патті Фендік (чвертьфінал)
  Елна Рейнах (1-ше коло)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Розалін Феербенк (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1989 Virginia Slims of California Draw 

1989
Тур WTA 1989